Espansione – in linguistica, proprietà di un enunciato di essere ampliato con elementi accessori, la cui assenza non compromette la comprensione dello stesso
Espansione – in termodinamica, trasformazione in cui la pressione di un sistema diminuisce
Espansione – fase del ciclo termodinamico di un motore a combustione interna
Espansione – tipologia di scarico usato generalmente su motori a 2 tempi
Espansione – pubblicazione che integra un gioco da tavolo o un videogioco, venduta separatamente rispetto al prodotto originale
Espansione – in geometria, operazione svolta su un politopo
Espansione – mensile economico allegato al quotidiano italiano Il Giornale

Altri progetti